Vilhjálmsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Vilhjálm(ur) et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Einar Vilhjálmsson (né en 1960), athlète islandais ;
 Hörður Vilhjálmsson (né en 1988), joueur islandais de basket-ball ;
 Matthías Vilhjálmsson (né en 1987), joueur de football islandais ;
  (né en 1977), animateur de télévision islandais ;
 Thor Vilhjálmsson (1925–2011), écrivain islandais ;
 Vilhjálmur Þórmundur Vilhjálmsson (né en 1946), homme politique islandais.

Notes et références